Brynjólfur Sveinsson – vescovo luterano islandese
 Hörður Sveinsson – calciatore islandese
 Jakob Jóhann Sveinsson – nuotatore islandese
 John Sveinsson – allenatore di calcio e calciatore norvegese
 Kjartan Sveinsson – polistrumentista islandese